

Cinema 
 Scontro finale (Final Score) – film del 1986 diretto da Arizal
 Scontro finale (The Final Alliance) – film del 1990 diretto da Mario DiLeo
 Scontro finale (Death Match) – film del 1994 diretto da Joe Coppoletta

Letteratura 
 Scontro finale (Return to Eden) – romanzo di Harry Harrison del 1989, Cosmo Oro n. 112
 Scontro finale (Confessor) – romanzo di Terry Goodkind del 2007
 Scontro finale (Final Stand) – romanzo di Helen R. Myers, I nuovi bestsellers n. 2003
 Scontro finale (The Tides of God) – romanzo di Ted Reynolds, Urania n. 1121